Wim Kok (né en 1938) est un homme politique néerlandais. Il est Premier ministre des Pays-Bas de 1994 à 2002 et donne son nom à deux gouvernements :
 Le cabinet Kok I (PvdA-VVD-D66) est le gouvernement des Pays-Bas d'août 1994 à août 1998 ;
 Le cabinet Kok II (PvdA-VVD-D66) est le gouvernement des Pays-Bas d'août 1998 à juillet 2002.

Homonymie de gouvernement